Чемпионат Египта по футболу 1978/1979 — 23-й чемпионат Египта, проходивший с 13 октября 1978 года по 6 апреля 1979 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1978/1979 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1978/1979 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
1979 год в Египте
1978 год в Египте